Jan van Kessel kan syfta på:

 Jan van Kessel d.ä. (1626–1679), nederländsk konstnär
 Jan van Kessel d.y. (1641–1680), nederländsk konstnär